Olga de Pitray (1835-), femme de lettres.
 Arlette de Pitray (1904-1989), biographe, romancière, fondatrice du musée de la comtesse de Ségur.
 Château de Pitray, château situé sur la commune de Gardegan-et-Tourtirac, en Gironde, France.
 Allée couverte du Pitray, monument mégalithique à Gardegan-et-Tourtirac, dans le département français de la Gironde.